E58 oder E 58 steht für:
 Europastraße 58, eine Fernstraße von Wien nach Rostow am Don
 Kalziummangel, nach dem ICD-10-Code

E58